Lecheruela puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia helioscopia.
El nombre común de la planta Euphorbia paralias.
El nombre común de la planta '''''Euphorbia peplis.